est une expression anglaise signifiant « L'Homme moyen ». Elle peut désigner :
 , personnage de bande dessinée créé en 1951 par l'Indien R. K. Laxman ;
 The Common Man, titre anglophone du film français Dupont Lajoie, sorti en 1975 ;
 The Common Man, septième album studio des Delinquent Habits, sorti en 2009 ;
 , film américano-sri lankais de , sorti en 2013.